Кама Сивор Каманда () — конголезский поэт, писатель, новеллист, драматург египетского происхождения; родился в Луэбо, Конго, 11 ноября 1952 года. После окончания школы изучал в Европе и Африке журналистику, политологию и право. Сегодня его приглашают читать лекции в университеты разных стран мира. Он также пишет критические статьи на темы культуры и политики.

Богатое творчество новеллиста, поэта и романиста Каманды пользуется признанием во всем мире. С 1967 года, когда вышли в свет его «Рассказы африканских сумерек», Каманда написал около двадцати книг, в которые вошли тысячи стихотворений и сотни рассказов. Им также написано несколько романов.

В новеллах писателя причудливо переплетены личный опыт и фантазии автора, а также традиции и реальность чёрного континента. В феерических сюжетах его повествований дышат культура и древние цивилизации Африки.

Библиография 
 1967 — Les Contes des veillées africaines (Рассказы африканских сумерек) (1985, 1998)
 1986 — Chants de brumes (Песни тумана) (1997, 2002)
 1986 — Les Résignations (Безропотность) (1997)
 1987 — Éclipse d’étoiles (Затмения звезд) (1997)
 1988 — Les Contes du griot (Рассказы гриота), t. I
 1989 — La Somme du néant (Бремя небытия) (1999)
 1991 — Les Contes du griot (Рассказы гриота), t. II (La Nuit des griots — Ночь гриотов) (1996)
 1992 — L’Exil des songes (Изгнание сновидений)
 1992 — Les Myriades des temps vécus (Мириады прожитых времен) (1999)
 1993 — Les Vents de l’épreuve (Ветры испытаний) (1997)
 1994 — Quand dans l’âme les mers s’agitent (Когда в душе волнуются моря) (1998)
 1994 _ Amertume
 1994 _ L'Énigme
 1994 — Lointaines sont les rives du destin (Далеки берега судьбы) (2000, 2007)
 1995 _ L’Ultime confession
 1995 — L’Étreinte des mots (Под гнетом слов)
 1998 — Les Contes du griot (Рассказы гриота), t. III (Les Contes des veillées africaines, éd. augmentée — Рассказы африканских сумерек, дополненное издание)
 1999 — Œuvre poétique (Поэзия)
 2000 — Les Contes du crépuscule (Рассказы сумерек)
 2002 — Le Sang des solitudes (Кровь одиночества)
 2003 — Contes (édition illustrée) (Рассказы — иллюстрированное издание)
 2004 — Contes (œuvres complètes) (Рассказы — полное собрание сочинений)
 2006 — La Traversée des mirages (Через миражи)
 2006 — La Joueuse de Kora (Играющая на коре)
 2006 — Contes africains (Grund) (Африканские рассказы)
 2007 — Au-delà de Dieu, au-delà des chimères
 2008 — Oeuvre poétique (édition intégrale)
 2013 — L’Homme torturé
 2015 — Candace 1ère
 2015 — Toutankhamon
 2015 — Vivre et aimer
 2016 — On peut s’aimer sans se comprendre
 2016 — L’entremetteuse
 2017 — Ramses II
 2017 — Akhenaton
 2017 — La Reine Ranavalona III
 2018 — Le Roi Béhanzin
 2018 — Évolution et révolution culturelle de l’Homme Noir
 2018 — Les fondements de l'être
 2019 — L’Insondable destin des hommes
 2019 — Les astuces du manipulateur
 2019 — Le pervers narcissique
 2019 — L'Éternité des jours
 2019 — La transparence des ombres
 2019 — La Reine Nzinga Mbandi

Международное признание 
 1987 — Премия Поля Верлена Французской академии
 1990 — Премия Луизы Лабе
 1991 — Гран-при по литературе чёрной Африки
 1992 — Специальное упоминание на «Поэзиадах», Парижский академический институт
 1992 — Приз «Серебряный жасмин» за поэтическую оригинальность, Литературное общество «Серебряный жасмин»
 1993 — Премия Теофиля Готье Французской академии
 1999 — Премия Мелины Меркури, Ассоциация греческих поэтов и писателей
 2000 — Поэт тысячелетия-2000, Международная академия поэтов, Индия
 2000 — Почетный гражданин города Жоаль-Фадиут, Сенегал
 2002 — Гран-при за поэзию Международного общества греческих писателей
 2005 — Вошел в число 100 лучших писателей 2005 г. , Международный биографический центр, Кембридж
 2005 — Профессионал 2005 г. , Международный биографический центр, Кембридж
 2005 — Человек года-2005, Американский биографический институт
 2005 — Почетное свидетельство за исключительный вклад в развитие французского языка, Свидетельство Мориса Каньона, Международный совет изучения французского языка
 2006 — Диплом магистра за особые достижения в литературе, Всемирная академия литературы, США
 2006 — Международная премия Мира — 2006, Объединённая культурная конвенция, США

Статьи, посвященные творчеству автора 
 1993 — Kama Kamanda au pays du conte (Marie-Claire de Coninck) (Кама Каманда в стране сказок — Мари-Клэр де Коннинк)
 1994 — Kama Kamanda poète de l’exil (Pierrette Sartin) (Кама Каманда, поэт в изгнании — Пьеретт Сартен)
 1997 — Kama Kamanda, Hommage (Кама Каманда, дань уважения)
 2003 — Kama Sywor Kamanda, chantre de la mémoire égyptienne (Isabelle Cata et Frank Nyalendo) (Кама Сивор Каманда, певец воспоминаний о Египте — Изабелла Ката и Франк Ньялендо)
 2007 — Regards critiques (Marie-Madeleine Van Ruymbeke Stey, dir.)
 2015,2019 _ Une réflexion critique de l’oeuvre de Kama Sywor Kamanda par Isabelle Cata .
 2019 _ Kama Sywor Kamanda, histoire d’une oeuvre, histoire d’une vie par Sophie Davoine.
 Selection of Kamanda’s Love Poems
 Kamanda African Messenger — Selected poems

Поэты Конго